Nitria o Nitra puede referirse a:

 Nitra, cuarta ciudad más grande de Eslovaquia.
 Nitria, antiguo centro monástico del cristianismo temprano de Egipto, hoy abandonado.
 Desierto de Nitria, región en el noroeste de Egipto.